Stadio Romeo Menti bezeichnet folgende Stadien:

 Stadio Romeo Menti (Castellammare di Stabia) in Castellammare di Stabia, Italien
 Stadio Romeo Menti (Montichiari) in Montichiari, Italien
 Stadio Romeo Menti (Vicenza) in Vicenza, Italien